Plaats in Indonesië
 Depokrejo (Kebumen), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java
 Depokrejo (Ngombol), een plaats in het regentschap Purworejo van de provincie Midden-Java